Renaud Capuçon (né en 1976) est un violoniste français.
 Gautier Capuçon (né en 1981) est un violoncelliste français, frère cadet du précédent.